Театральная площадь — площадь в центре города Выборга, примыкающая к парку имени Ленина и ограниченная Крепостной улицей, Пионерской улицей и Театральной улицей. Является элементом редко встречающегося в градостроительстве комплекса — «каскада» из трёх площадей, расположенных на одной пространственной диагонали (Соборной, Театральной и Рыночной).

Спроектирована в соответствии с генеральным планом Выборга 1794 года. При императрице Екатерине II началось строительство лютеранской кирхи святой Екатерины, освящённой при Павле I в качестве собора Петра и Павла шведско-немецкого прихода. По сторонам от кирхи планировалось построить и другие здания в стиле классицизма: народную школу и , а также здания присутственных мест, а напротив — подковообразный в плане гостиный двор.

Из них, однако, строить начали только гостиный двор, спроектированный Д. Кваренги, но было возведено только его восточное крыло, разобранное в 1913 году. Поблизости от недостроенных торговых рядов в 1837 году по проекту К. Л. Энгеля было построено здание пожарного депо. На стороне площади, отводившейся под присутственные места, при Павле I были возведены четыре длинных корпуса казарм, и площадь стала использоваться как плац. Отсюда и название Плац-парад или Парадная площадь.

В 1830 году посетивший Выборг император Николай I приказал посадить по периметру площади деревья. С конца XIX века до первой мировой войны на площади периодически проводились соревнования по теннису, городкам и другие спортивные мероприятия. Формирование застройки площади завершилось в 1900 году возведением банковских зданий в стиле неоренессанса: Финляндского объединённого банка (архитектор К. Г. Нюстрём) и банка Северных стран (архитектор В. Аспелин). В них с 1990 года располагается центральное отделение Выборг-Банка.

Боковым фасадом на площадь выходил комплекс зданий, включавший Выборгскую ратушу, возведённую в 1795—1797 годах, а также городской театр, ресторан и гостиницу, построенные в 1832—1843 годах по проекту . Проектом, разработанным в 1899 году архитектором , предусматривалось строительство с южной стороны площади внушительного корпуса ратуши с высокой часовой башней. Для этого было снесено здание гостиного двора, а пожарная служба переселилась в новое здание на площади Мельничной Горы, однако из-за событий первой мировой войны, революции и Гражданской войны в Финляндии участок остался незастроенным.

В 1920 году площадь стала местом происшествия , когда при повороте с крутого спуска сошло с рельсов два вагона, в результате чего погибло пять человек и не менее десяти человек пострадало.

На углу нынешних улиц Крепостной и Пионерской в XVIII веке было построено каменное здание. В 1910 году оно было реконструировано по проекту Уно Ульберга, и на втором этаже до 1939 года действовал известный на всю Финляндию ресторан «», открытый в 1916 году кондитером Эмилем Лехтоваарой, а впоследствии проданный шведу Рагнару Ханссону. На первом этаже находились отделение сберегательного банка и винный магазин. В послевоенные годы выгоревшее и отремонтированное здание, полностью утратившее внешний и внутренний декор, использовалось под нужды швейной фабрики. После закрытия фабрики в 1990-х годах здание пустует.

В годы Советско-финской войны (1941—1944) здания городского театра, ратуши и пожарного депо сгорели. В 1945 году площадь была переименована в Пионерскую. Некоторое время на ней проводились детские праздники, до середины 1980-х годов располагалась карусель. После посадки новых деревьев площадь постепенно слилась с парком имени Ленина. В 1957 году рядом с церковью, в которой в советское время действовал клуб одной из военно-морских частей, был открыт летний кинотеатр «Дружба», рассчитанный на 400 зрителей. Здание, выстроенное из сборных конструкций и окрашенное в зеленый цвет, было разобрано в конце XX века. С 1960 года в центре площади установлен фонтан, в оформлении которого использована скульптура медведя с разрушенного в военное время здания вокзала.

Другой скульптурой на площади стал открытый в 2009 году памятник Микаэлю Агриколе.

Развалины здания ратуши в 1962 году были приспособлены под кинотеатр («Выборг», затем «Выборг-Палас»), в котором с 1993 года ежегодно проводится кинофестиваль «Окно в Европу».

В 1998 году на площади перед зданием кинотеатра открыта «Аллея актёрской славы», где организаторами фестиваля увековечиваются на гранитных плитах имена видных деятелей российского киноискусства. На тротуаре вдоль Крепостной улицы размещены эмблема кинофестиваля «Окно в Европу» и памятные звёзды, при этом рядом с теми звёздами, что установлены прижизненно, имеются отпечатки рук знаменитостей.

С 2008 года Пионерская площадь переименована в Театральную (ранее это название носила соседняя Соборная площадь). С того же года, после разделения всей территории Выборга на микрорайоны, Театральная площадь относится к Центральному микрорайону города.

В 2018 году в небольшом треугольном сквере, отделённом от основной части площади Банковским проездом, был установлен памятник Выборгскому трамваю — изготовленный на Выборгском судостроительном заводе макет в натуральную величину, украшенный статуями вагоновожатого и мальчика-безбилетника. В связи с этим сквер получил название Трамвайного.

Скульптурные изображения 
Из всех выборгских площадей Театральная отличается наибольшим количеством скульптурных композиций, представляющих все основные жанры: портретный, исторический, мифологический, бытовой, символический, аллегорический и анималистический.

Примечания

Литература 
 
 
 

Площади Выборга